Ringo 5.1: The Surround Sound Collection — сборник лучших песен Ринго Старра, выпущенный 24 марта 2008 лейблом Koch. Альбом выпущен на двух дисках: первый — обычный аудио-CD, второй — DVD-Audio-диск с миксами песен в формате объёмного звучания Dolby Digital 5.1. В сборнике представлены лучшие песни с альбомов Старра Ringo Rama (2003) и Choose Love (2005).

Список композиций 
Ведущий вокал во всех песнях — Ринго Старр, кроме указанных особо.

Диск 1 (CD)

Диск 2 (DVD-Audio) 
Все песни записаны в формате Dolby Digital 5.1.

Участники записи 
(по данным)
 Ринго Старр — Primary Artist, электроорган, акустическая гитара, бас-гитара, перкуссия, барабаны, электрогитара, клавишные, вокал, бэк-вокал, слайд-гитара
 Рой Орбисон — труба
 Van Dyke Parks — аккордеон
 Билли Престон — фортепиано, электроорган Hammond, Guest Appearance
 Mickey Raphael — Bass Harmonica
 John Amato — саксофон
 Gary Burr — акустическая гитара, бас-гитара, электрогитара, бэк-вокал
 Jack Blades — бэк-вокал
 Эрик Клэптон — гитара, Soloist
 Jim Cox — фортепиано, электроорган Hammond
 Steve Dudas — акустическая гитара, бас-гитара, гитара, электрогитара, Soloist
 Grant Geissman — добро
 Gary Grant — валторна
 Dan Higgins — валторна, саксофон
 Марк Хадсон — акустическая гитара, бас-гитара, электрогитара, клавишные, бэк-вокал, Mellotron, Wurlitzer
 Крисси Хайнд — вокал, Guest Appearance
 Gary Nicholson — 12-струнная акустическая гитара
 Robert Randolph — гитара
 Paul Santo — бас-гитара
 Sofia Sunseri — бэк-вокал
 Sarah Hudson — бэк-вокал
 Christina Rumbley — бэк-вокал
 Dean Grakal — акустическая гитара
 Mark Mirando — электрогитара, бэк-вокал
 Mercy Growl — труба
 Nicole Renee Harris — бэк-вокал

Технический персонал 
 Ринго Старр — продюсер, Introduction
 Gary Burr — инженер
 Jim Cox — аранжировка, аранжировки для валторн, аранжировки для струнных
 Steve Dudas — инженер
 Марк Хадсон — продюсер, аранжировка
 Rose Stone — аранжировка для хора
 Bruce Sugar — инженер
 Chris Bellman — мастеринг
 Paul Santo — инженер
 Kevin Churko — инженер
 Tim LeBlanc — инженер

Примечания 

Сборники 2008 года
Сборники Ринго Старра
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Альбомы, спродюсированные Марком Хадсоном
Сборники E1 Music
Сборники Koch Records
Альбомы на английском языке
Сборники на английском языке